Гаплогруппа U5a1j — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Бронзовый век 
Тшинецкая культура
 poz649 — Żerniki Górne 1, grave 10. skull 9 — Польша — 1600–1450 BCE — М — U5a1j.

Lech Valley MBA
 OTTM_79 — Oberottmarshausen – Kiesgrube Lauter — Германия — 1608–1430 calBC — М — U5a1j.

Железный век 
 I20745 • HUNG153 — Kesznyéten-Szérűskert — Венгрия — 2600–2400 ybp — М — U5a1j.

Примечания

Публикации 
2019
 
2020

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа U5 (мтДНК)